Gli Agnelli sono una famiglia di imprenditori italiani con partecipazioni in diversi settori, includendo quello automobilistico attraverso la FIAT durante il XX secolo e quello sportivo, dal 1949, attraverso la maggioranza azionaria della  nonché la proprietà della Sisport.

Il nucleo del loro patrimonio è costituito dall'industria automobilistica, grazie alle partecipazioni detenute nel gruppo Stellantis, nella Ferrari e nella Iveco, ma sono molti i settori (dall'editoria allo sport, passando per la finanza) in cui possiedono partecipazioni, tramite l'accomandita Giovanni Agnelli e C. di cui sono soci insieme alla famiglia Nasi, e che a sua volta controlla la finanziaria Exor.

Vari membri della famiglia hanno avuto cariche direttive nel gruppo FIAT (Giovanni Agnelli, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, Giovanni Alberto Agnelli, John Elkann e Andrea Agnelli) e hanno rivestito ruoli istituzionali (Giovanni Agnelli è stato senatore del Regno d'Italia, Gianni Agnelli fu nominato senatore a vita, Susanna Agnelli è stata sottosegretario e ministro degli Affari esteri, Umberto Agnelli fu eletto parlamentare).

Storia 

Gli Agnelli sono originari probabilmente di Priero, da cui giunsero a Racconigi nella prima metà del Settecento, impiantandovi alcune attività di coltivazione dei bachi da seta e filande. Un ramo abbracciò soprattutto le professioni liberali ed ebbe nell'Ottocento medici e giuristi, mentre il ramo più famoso sviluppò le attività imprenditoriali. Tra questi ultimi, Giuseppe Francesco Agnelli si stabilì a Torino e iniziò una sempre più evidente ascesa della famiglia: poco dopo la Restaurazione figura tra i banchieri torinesi.

NellOttocento Giovanni Agnelli, nipote di Giuseppe Francesco, sposò Clara Boselli ed ebbe due figli: Edoardo e Caterina detta Aniceta. Dal matrimonio di Edoardo con Virginia Bourbon del Monte sono nati Clara, Gianni, Susanna, Maria Sole, Cristiana, Giorgio e Umberto. Dal matrimonio di Caterina con Carlo Nasi deriva il ramo dei Nasi con Clara, Laura, Giovanni, Umberta ed Emanuele. Gli Agnelli sono imparentati anche con i Fürstenberg e i von Hohenlohe.

Tavole genealogiche 
Nello schema che segue sono riportate le tavole genealogiche della famiglia.

Linea von Fürstenberg

Linea Rattazzi

Linea Campello

Linea Brandolini D'Adda

Linea De Pahlen

Note

Bibliografia 
 Marco Ferrante, Casa Agnelli, Mondadori, 2007, ISBN 978-88-04-56673-1.
  Alan Friedman, Agnelli and the network of italian power, Mandarin Paperback (Octopus Publishing Gr.), London, 1988, ISBN 0-7493-0093-0.
 Giancarlo Galli, Gli Agnelli, il tramonto di una dinastia, Mondadori, Milano, Edizione 2003, ISBN 88-04-51768-9.
 Emanuele Gamna, M, L'importanza di chiamarsi Agnelli, Class Editori MF-Milano Finanza, Milano, 2011, ISBN 978-88-95080-31-4.
 Gustavo Mola di Nomaglio, Gli Agnelli. Storia e genealogia di una grande famiglia piemontese dal XVI secolo al 1866, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1998, ISBN 88-8262-099-9.
 Angiolo Silvio Ori, Storia di una dinastia - Gli Agnelli e la Fiat, Editori Riuniti, Roma, 1996 ISBN 88-359-4059-1.
 Marina Ripa di Meana e Gabriella Mecucci, Virginia Agnelli, Minerva Edizioni, Argelato (BO), 2010, ISBN 978-88-7381-307-1.
 Gigi Moncalvo, Agnelli segreti, Vallecchi, 2012, ISBN 978-88-8427-236-2.

Voci correlate 
 Giovanni Agnelli e C.
 Exor
Gruppo Fiat
 Fiat Chrysler Automobiles
Stellantis
 Juventus Football Club
Peugeot (famiglia)

Collegamenti esterni 
 

 
Giovanni Agnelli e C.
Storia di Torino